NGC 4901 (другие обозначения — UGC 8112, MCG 8-24-19, ZWG 245.9, NPM1G +47.0239, PGC 44684) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4901
Гончие Псы (созвездие)